Rajon Tatarbunary (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Tatarbunar) war ein Rajon in der Oblast Odessa, in der Südukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Tatarbunary.

Der Rajon entstand 1944 nach der Rückeroberung Bessarabiens durch die Sowjetunion und lag damals in der Oblast Ismajil auf dem Gebiet der Ukrainischen SSR. 1954 wurde die Oblast Ismajil aufgelöst und der Rajon kam zur Oblast Odessa, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj.

Er grenzte im Norden an den Rajon Sarata, im Osten an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, im Süden an das Schwarze Meer, im Südwesten an den Rajon Kilija und im Nordwesten an den Rajon Arzys.

Das Dorf Rosdolne (Роздольне) war bis 2007 auch ein Teil des Rajons, wurde dann aber nach Schowtyj Jar eingemeindet.

Administrative Gliederung

Stadt

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Tatarbunary
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Aufgelöst 2020